Mulan () steht für:

 Mulan (1998), einen Zeichentrickfilm aus dem Jahr 1998;
 Mulan 2, die Fortsetzung des Zeichentrickfilms auf Video aus dem Jahr 2004;
 Mulan (2020), einen Spielfilm aus dem Jahr 2020;
 Mulan (Harbin), den Kreis Mulan (木蘭縣 / 木兰县) der Stadt Harbin in der chinesischen Provinz Heilongjiang;
 Mulan (Mulan) (木兰镇), Großgemeinde im Kreis Mulan in der chinesischen Provinz Heilongjiang;
 Mulan (Xindu) (木兰镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Xindu von Chengdu in der chinesischen Provinz Chengdu;
 Mulan (Huangpi) (木兰乡), Gemeinde im Stadtbezirk Huangpi von Wuhan in der chinesischen Provinz Hubei;
 Mulan (Langzhong) (木兰乡), Gemeinde der Stadt Langzhong in der chinesischen Provinz Sichuan;
 Mulan (Shicheng) (木兰乡), Gemeinde im Kreis Shicheng in der chinesischen Provinz Jiangxi.

Im weiteren Sinn steht Mulan für:
 Hua Mulan, eine chinesische Frau aus dem 5. Jahrhundert;
 Mulan – Legende einer Kriegerin, ein chinesischer Film aus dem Jahr 2009 über Hua Mulan;
 MG Mulan, ein Elektroauto;
 Mulan Xi, einen Fluss in der bezirksfreien Stadt Putian in der Provinz Fujian;
 Mulanbei-Reservoir, ein Wasserbauprojekt.

Siehe auch
 Mullan 
 Mulann